L'Open des Pays-Bas féminin 2004 est l'édition 2004 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 20 au  à La Haye. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

Natalie Grinham conserve son titre en s'imposant face à la  mondiale Cassie Jackman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2004
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2004
Sport en mai 2004
Compétition de squash à La Haye